

Мілово — село в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства
 Мілово — село в гміні Степниця Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства